Владивосток — місто і порт на Далекому Сході Росії.

Географія 
  — залізнична станція у місті Владивосток, кінцевий пункт Транссибірської магістралі.
  — міжнародний аеропорт за 38 км від міста Владивосток.
 Владивосток — військово-морська база Тихоокеанського флоту Росії.
 Фортеця Владивосток
 Владивосток (міський округ)

Кораблі 
 «Владивосток» — товаро-пасажирський пароплав Добровільного флоту.
 «Владивосток» — криголам типу «Москва», побудований у Фінляндії на замовлення Радянського Союзу. Спущений на воду в 1969 році.
 «Владивосток» — великий протичовновий корабель, згодом перекваліфікований на ракетний крейсер Тихоокеанського флоту СРСР.
 «Владивосток» — дизель-електричний криголам проекту 21900М.

Інше 
 Владивосток — філія ВГТРК в Приморському краї.
 Владивосток Авіа — російська авіакомпанія, що мала базу в аеропорту «Владивосток».